Укол:
 Укол — способ введения в организм медицинских средств с помощью шприца и пустотелой иглы.
 «Укол» — советская и российская мобильная станция радиоэлектронного подавления и радиоразведки.

См. также 
 «Укол-РК» — российская мобильная станция радиоконтроля кратковременных источников радио-излучений.
 «Укол зонтиком» — криминальная комедия 1980 года с Пьером Ришаром в главной роли.
 Уколов